Kammerforst (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Kammerforst (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts